Лондон 1887 — шахматный турнир, известный также как третий конгресс Британского Шахматного Союза. Проходил с 29 ноября по 8 декабря 1887 года в помещении Британского Шахматного Клуба в Ковент-Гардене.
Участвовали только англичане — почти все сильнейшие мастера, в том числе победитель предыдущего конгресса Дж. Блэкберн и участник недавнего матча на первенство мира И. Цукерторт; вместо отказавшегося в последний момент Скипуорта был включён Энтони Гест ().

Регламент 
Турнир проходил в один круг при 10 участниках.
 Контроль времени: 20 ходов в час.
 Призы: 1-е место — 30£, 2-е — 20£, 3-е — 10£, 4-е — 5£
 Деньги полученные за входные билеты были разделены между участниками не получившие основные призы.

Итоги 
С результатом 8 очков из 9 первое место поделили А. Берн и И. Гунсберг. Для определения победителя был проведён тай-брейк, который закончился вничью.

Таблица результатов

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 Партии турнира: London BCA — London 1887
 H. E. Bird: A Chess Biography with 1,198 Games

Лондон (шахматный турнир)
1887 год в шахматах
1887 год в Лондоне
Ноябрь 1887 года
Декабрь 1887 года
Спорт в Великобритании в 1887 году